Concanis — grupo étnico da Índia, presente sobretudo em Goa (onde é originalmente predominante) e Maarastra, também chamados depreciativamente canarins em português
Língua concani — idioma materno dos concanis